Negative Temperature Coefficient (negativ temperaturkoefficient) eller NTC är ett motstånd som är temperaturberoende. Den ger låg resistans då det är varmt och hög resistans då det är kallt. Detta temperaturberoende av elektrisk motstånd är typisk för halvledare.

Se även
Termistor
Positive Temperature Coefficient

Externa länkar 

Elektriska komponenter
Halvledare

en:Negative temperature coefficient